Huckleberry Finn bezeichnet:

 Huckleberry Finn, literarische Figur von Mark Twain
 Huckleberry Finn (1976), japanische Animeserie
 Huckleberry Finn (Schiff), deutsches Fährschiff